Склад збірної Болгарії на чемпіонаті світу 1998 

Докладніше...Болгарія
Болгарія 1998